Příjmení Riedel [rídl] nebo Riedl nosí více osobností:

 Alfred Riedl (1949–2020) – rakouský fotbalista a kouč
 Dieter Riedel (* 1947) – východoněmecký fotbalista
 Dušan Riedl (1925–2015) – český učitel, urbanista a teoretik architektury
 Georg Riedel (* 1934) – švédský hudební skladatel a spisovatel, původem z Čech
 Gustav Riedel (1912–1960) – český profesor a komunistický funkcionář, v letech 1950–1952 děkan na FF MU
 Jaroslav Riedel (* 1963) – český hudební publicista
 Josef Riedel (1816–1894) – český sklářský průmyslník německé národnosti
 Josef Riedl (1838–1918) – pedagog a politik německé národnosti z Čech, poslanec
 Karel Riedl (1882–1951) – československý politik, meziválečný poslanec a senátor
 Ladislav Riedl Německobrodský (1902–1975) – český lékař a spisovatel
 Lars Riedel (* 1967) – německý atlet
 Milan Riedl (1921–2012) – slovenský fotbalista
 Oliver Riedel (* 1971) – německý baskytarista
 Otmar Riedl (1914–1994) – voják, příslušník československé zahraniční armády a výsadku Benjamin
 Peter Riedl (1852–1925) – pražský německý novinář a spisovatel
 Radomír Riedl (* 1975) – český fotbalista
 Riedl von Riedelstein – šlechtický rod z Kraslic
 Viktor Riedl von Riedenstein (1841–1925) – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
 Wilhelm Riedel – rozcestník

Podobné příjmení 
 Rýdl

Německá příjmení